EQA steht für:
 Europäischer Qualitätspreis
 Ecuador, Kürzel der Internationalen Fernmeldeunion
 European Quilt Association
 Mercedes-Benz EQA, Elektro-SUV von Mercedes

Abkürzung